Томми Смит — англоязычное сочетание имени и фамилии.

 Смит, Томми (род. 1944) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион 1968 года.
 Смит, Томми (1945—2019) — английский футболист, защитник.
 Смит, Томми (род. 1967) — шотландский саксофонист и композитор.
 Смит, Томми (род. 1990) — новозеландский футболист, участник чемпионата мира-2010.
 Смит, Томми (род. 1992) — английский футболист, защитник.